Абба́тство Сент-Иле́р (Святого Илария):

Италия
 исчезнувшее аббатство Сент-Илер (Abbazia di Sant’Ilario) в провинции Венеции.

Франция
 Аббатство Сент-Илер (Abbaye de Saint-Hilaire) в Сент-Илере, департамент Од;
 Аббатство Сент-Илер (Abbaye de Saint-Hilaire) в Менербе, деп. Прованс — Альпы — Лазурный Берег;
 Аббатство Сент-Илер (Abbaye de Saint-Hilaire) в Ольере (Ollières), деп. Вар.

См. также 
 Сент-Илер